Любовь Николаевна Люценко (1856, Киев — после 1920) — российская оперная певица (драматическое сопрано) и педагог по вокалу.

Биография 
Образование получила в венском институте «Фрёлих» и уже в юности часто выступала в любительских спектаклях. С 1869 по 1874 год училась пению у А. Р. Осберга и Дж. Гальвани в Московской консерватории. Изучала сценическое искусство у И. Я. Сетова в Санкт-Петербурге, одновременно совершенствуясь у него в пении. В 1874 году при поддержке Сетова состоялся её дебют на киевской оперной сцене — она исполнила партию Антониды в опере Глинки «Жизнь за царя». В Киеве она пела весь тот сезон, а также в сезоне 1880/81.

В 1875—1876 годах пела на сцене Одесского оперного театра и в это же время выступала на сцене Харькова.

С 1976 по 1880 выступала как солистка Большого театра в Москве. В 1880—81 — солистка Мариинского театра в Петербурге. В 1882/83 годах пела на сцене Венской оперы, затем переехала в Зальцбург, где пела до 1885 года.

После Австрии вернулась в Россию, где пела на различных сценах, в том числе в 1891 и в 1893 годах в Казани, в 1892 году — в Тифлисе и Батуми, после чего переехала в Санкт-Петербург.

С 1891 года стала также заниматься музыкально-педагогической деятельностью — открыла свой класс пения сначала в Казани, затем в столице Российской империи, а позже в Киеве, где с 1906 года работала в музыкально-драматической школе при министерстве внутренних дел. Точная дата её смерти не установлена.

По мнению критиков, отличалась в первую очередь сильным, звонким и ровным голосом и актёрскими способностями, имея при этом недостатки в вокальной школе и несовершенство музыкальной техники. Талант Люценко высоко ценил Г. Ларош.

Некоторые из её учеников (А. Бармич, Н. Ван-дер-Вейде, В. Златогора, В. Клопотовская, Е. Ковелькова) стали впоследствии известными певцами.

Известность имел также её сын Николай Павлович Люценко (1870 — ?), основатель музыкального кружка, пропагандировавшего цыганскую и народную музыку. Со своим хором он успешно концертировал в столицах и в провинции.

Партии 
 партия Аиды в опере «Аида» — первая исполнительница на сцене Большого театра
 партия Гальки в опере «Галька» — лучшая партия
 партия Надежды в опере «Аскольдова могила»
 партия Антониды в опере «Жизнь за царя»
 партия Людмилы в опере «Руслан и Людмила»
 партия Леоноры в опере «Трубадур»

Примечания

Литература 
 Лишин Г. А. «Бенефис г-жи Люценко», Муз. свет. 1877. № 1. С. 140
 Гозенпуд А. А. «Русский оперный театр XIX века 1873—1889», Л., 1973
 
 Кузьмін М.І. «Забуті сторінки музичного життя Києва», Київ, 1972. С. 165—166.
 «Л. Н. Люценко, примадонна Московской оперной труппы», Всемирная иллюстрация, 1880

Ссылки 
 (со списком исполненных партий)

Источники 
 

Оперные певцы и певицы Российской империи
Выпускники Московской консерватории